Вадим Александрович Малышев (13 апреля 1938 — 30 сентября 2022) — российский учёный в области математики и математической физики, профессор МГУ, лауреат Государственной премии РСФСР (1991).

Биография 
Родился 13 апреля 1938 года в Москве. Окончил механико-математический факультет МГУ (1961) и аспирантуру Отделения математики (1965), в 1966 году защитил кандидатскую диссертацию (научный руководитель Б. М. Клосс).

Работал на кафедре теории вероятностей с февраля 1967 года: старший научный сотрудник, с 1987 г. — ведущий научный сотрудник, с 1991 года — заведующий Лабораторией больших случайных систем.

Читал курсы «Математика и физика», «Многокомпонентные системы и математическая физика», «Введение в математические модели», «Введение в современные вероятностные модели».

Доктор физико-математических наук (1973). Профессор (1992). Докторская диссертация:
 Краевые задачи для функций двух комплексных переменных и их приложения : диссертация … доктора физико-математических наук : 01.01.01. — Москва, 1973. — 284 с.

Научные интересы 
Теория вероятностей, теория случайных процессов, математическая физика, молекулярная биология.

Основные научные результаты 
 Создание аналитической теории для двумерных уравнений Винера-Хопфа;
 Создание и развитие новых методов в теории случайных блужданий в многомерных конусах; мартингальный и жидкостный подходы;
 Создание и развитие новой техники кластерных разложений для спектральных задач динамических систем бесконечного числа частиц в современной математической физике;
 Создание и развитие нового направления в теории вероятностей: случайные и квантовые грамматики, динамика случайных графов; вероятностные задачи квантовой гравитации.

Награды и премии 
 Лауреат Государственной премии РСФСР (1991) (Малышев В. А., Минлос Р. А.) — за цикл работ «Кластерные разложения и спектральные модели статистической физики и квантовой теории поля».

Сочинения 
 Гиббсовские случайные поля : Метод кластерных разложений / В. А. Малышев, Р. А. Минлос. — М.: Наука, 1985. — 288 с.; 20 см.
 Линейные операторы в бесконечночастичных системах / В. А. Малышев, Р. А. Минлос. — М.: Наука, 1994. — 431 с.; 22 см; ISBN 5-02-014994-2
 Введение в евклидову квантовую теорию поля / В. А. Малышев ; МГУ им. М. В. Ломоносова, Мех.-мат. фак. — Москва : Изд-во Московского университета, 1985. — 96 с.; 21 см.
 Linear infinite-particle operators / V. A. Malyshev, R. A. Minlos; [Transl. by Alan Mason]. — Providence (R. I.) : Amer. math. soc., Cop. 1995. — VIII, 298 c.; 26 см; ISBN 0-8218-0283-6; ISSN 0065-9282

Примечания

Источники и ссылки 
 О нём // Мехмат МГУ
 Научно-преп. вклад // Истина МГУ
 О нём // Летописи МГУ
 

Выпускники механико-математического факультета МГУ